Суперкубок Испании по футболу 2015 — 32-й розыгрыш Суперкубка Испании, в котором встретились чемпион страны и обладатель Кубка «Барселона» и финалист Кубка Испании 2014/15 «Атлетик Бильбао». Первая встреча прошла в Бильбао 14 августа, а ответная — 17 августа в Барселоне.

«Барселона» до 2015 года участвовала в 19 розыгрышах Суперкубка Испании и в 11 из них побеждала, «Атлетик» — в 2-х (в 1984 году клуб стал автоматически обладателем Суперкубка как чемпион и обладатель кубка Испании в сезоне 1983/84). В двух же розыгрышах Суперкубка, в которых «Атлетику» приходилось играть матчи, баски неизменно встречались с «Барселоной» и уступали ей. В 1983 году они уступили с общим счётом 2:3 (1:3 дома и 1:0 в гостях), в 2009 году —  1:5 (1:2 дома и 0:3 в гостях).

Отчёт о матчах

Первый матч

Ответный матч

См.также 
 Чемпионат Испании по футболу 2014/2015
 Кубок Испании по футболу 2014/2015

Примечания 

Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Суперкубок Испании по футболу